Евровизия 2008 (; ; ) е 53-тото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се между 20 май и 24 май 2008 г. в Белград, Сърбия, на сцената на „Белград Арена“.

Сърбия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Мария Шерифович печели през 2007 г. в Хелзинки, Финландия с песента „Молитва“ с 268 точки. За първи път Сърбия е домакин на песенния конкурс – само 1 година, след като страната направи своя дебют като независима държава. Това е първият песенен конкурс, който се провежда в бивша югославска република.

Водещите на събитието са телевизионната водеща Йована Янкович и представителят на Сърбия и Черна гора през 2004 г. Желко Йоксимович, чиято песен „Лане моје“ тогава заема второ място с 263 точки, след победителката Руслана от Украйна, която получава 280 точки.

За първи път в историята на Евровизия, конкурсната програма протича в два полуфинала – на 20 май и 22 май и финал – на 24 май, в който участват 25 държави. От общия брой на участващи страни, които взимат участие в това издание на песенния конкурс, 5 от тях се класират директно за финала: страната домакин – Сърбия, както и най-големите страни-спонсори на песенния конкурс известни още като „Голямата четворка“ – Великобритания, Германия, Франция и Испания.

Промяна в правилата преди конкурса лишава България от възможността да участва директно на финала. Според правилата от предходната година, полуфиналът е само един, а участниците на финала са 24 и за него директно се класират както четиримата най-големи спонсори, така и класиралите се от първо до десето място на предходния песенен конкурс. На финала през 2007 г. България заема пето място със 157 точки.

На двата полуфинала за финала се класират първите 9 страни, които получават най-много точки от зрителския вот, както и по една страна, избирана от националните журита. Така в първия полуфинал избраната от журитата песен е полската, а на втория – шведската. Самото гласуване протича както в последните няколко издания на песенния конкурс. Всяка държава дава на предпочитаните песни точки от 1 до 8, 10 и 12. На финала България дава своите 12 точки на германската група „Ноу Ейнджълс“, тъй като в групата участва българката Люси Дяковска.

През тази година участват 43 страни, което е рекорд в историята на песенния конкурс, като от тях две страни правят своя дебют – Азербайджан и Сан Марино, няма завръщащи се страни или страни които получават 0 точки, докато Австрия не се завръща, главно поради въпроси относно организацията на полуфиналите и политизирането на песенния конкурс.

За първи път победителят е награден с официален трофей на победителя в песенния конкурс. Трофеят е ръчно изработено парче от пясъкоструйно стъкло във формата на микрофон от 50-те години на XX век.

Победител в 53-тото издание на песенния конкурс става представителят на Русия – Дима Билан с песента „Believe“. Той печели с 272 точки от гласуването на зрители и жури из цяла Европа. На сцена от лед по време на изпълнението му танцува олимпийският шампион Евгений Плюшченко. На второ място за втори пореден път е Украйна, този път с 230 точки, на трето място е Гърция с 218 точки, на четвърто място е Армения със 199 точки, на пето място е Норвегия със 182 точки, а на шесто място е страната-домакин Сърбия със 160 точки.

Полуфинали

Първи полуфинал – 20 май 
19 страни участват в първия полуфинал. Германия и Испания също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, които получават 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 22 май 
19 страни участват във втория полуфинал. Великобритания, Сърбия и Франция също се включват в гласуването. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, които получават 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 24 май 
Финалисти са:
 първите 9 страни от първия полуфинал плюс една страна избрана с уайлдкард от журитата (отбелязана с блед тюркоазен цвят);
 първите 9 страни от втория полуфинал плюс една страна избрана с уайлдкард от журитата (отбелязана с блед тюркоазен цвят);
 страната-домакин Сърбия;
 Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, които получават 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

2008
Музикални фестивали в Белград
2008 година в Сърбия